Arantxa Rus (ur. 13 grudnia 1990 w Delfcie) – holenderska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W 2008 zwyciężyła w turnieju gry pojedynczej dziewcząt podczas wielkoszlemowego Australian Open, w finale pokonując Jessicę Moore z Australii.

W 2011 sensacyjnie pokonała Kim Clijsters w II rundzie French Open 2011 w trzech setach, broniąc dwie piłki meczowe w drugim secie.

W zawodach cyklu WTA Tour Holenderka wygrała cztery turnieje w grze podwójnej z sześciu rozegranych finałów. Osiągnęła też trzy finały singlowe i jeden deblowy w rozgrywkach cyklu WTA 125.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Arantxa Rus nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 6 (4–2)

Finały turniejów WTA 125

Gra pojedyncza 3 (0–3)

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (1)

Bibliografia 

Holenderskie tenisistki
Urodzeni w 1990
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Ludzie urodzeni w Delfcie